Dietrich est un prénom et patronyme allemand. C’est l’équivalent du français  ou sa forme savante .

Prénom 
Dietrich est un prénom masculin notamment porté par :
 Dietrich, cardinal du  et 
 Dietrich Fischer-Dieskau (1925-2012), baryton allemand.

Patronyme 

 Adam Dietrich (1711-1782), botaniste allemand ;
 Adolf Dietrich (1877-1957), peintre suisse ;
 Albert Gottfried Dietrich (1795-1856), botaniste allemand ;
 Albert de Dietrich (1802-1888), Maître de forges, maire de Niederbronn-les-Bains ;
 Albert de Dietrich (1831-), maître des forges et gérant de la société de Dietrich ;
 Albert de Dietrich (1861-1956), écrivain français ;
 Albert Hermann Dietrich (1829-1908), compositeur allemand ;
 Amalie Dietrich (1821-1891), exploratrice et naturaliste allemande ;
 Annegret Dietrich (1980-), athlète et bobeuse germano-suisse ;
 Christian Wilhelm Ernst Dietrich (1712-1774), peintre allemand ;
 Daniel Dietrich, orfèvre strasbourgeois du  ;
 David Nathaniel Friedrich Dietrich (1800-1888), botaniste allemand ;
 Dena Dietrich (1928-2020), actrice américaine ;
 Derek Dietrich (1989-), joueur de baseball américain ;
 Fritz Dietrich (1898-1948), officier SS allemand et membre du parti nazi ;
 Hermann Dietrich (1879-1954), homme politique américain ;
 Joseph Dietrich (1922-2017), chercheur au Centre national de la recherche scientifique, abbé et malgré-nous ;
 Luc Dietrich (1913-1944), écrivain français ;
 Marion Dietrich (1926–1974), pilote et une des 13 astronautes du Mercury 13 ;
 Marlene Dietrich (1901-1992), actrice allemande ;
 Matthias Dietrich (1981–), acteur franco-allemand ;
 Paul Henri Dietrich, baron d'Holbach (1723-1789), savant et philosophe matérialiste d'origine allemande et d'expression française ;
 Philippe-Frédéric de Dietrich (1748-1793), chimiste et minéralogiste français, maire de Strasbourg ;
 Robert Dietrich (1986-2011), joueur de hockey sur glace allemand ;
 Roberto Dietrich (1964), homme politique roumain ;
 Sepp Dietrich (1892-1966), officier nazi ;
 Suzanne de Dietrich (1891-1981), théologienne protestante ;
 Sybille de Dietrich (1755-1808), femme de lettres française ;
 Thomas Dietrich (né en 1990), romancier et haut fonctionnaire français ;
 Volker Dietrich, ancien bobeur Allemand.

 famille de Dietrich, famille noble française fondatrice du groupe de constructions mécaniques De Dietrich.

Toponyme 

 Dietrich, ville de l'Idaho aux États-Unis.

Divers 
 Lorraine-Dietrich, ancien constructeur automobile français.
 Château de Dietrich

Voir aussi 
 Dietrichingen

Notes et références 

Homonymie de patronyme germanique